Баханай (Бахынай) — название нескольких географических объектов:
 Баханай — река в Красноярском крае, приток Правой Херкими;
 Баханай — река в Якутии, приток Лены;
 Баханай — село в Жиганском улусе Якутии, центр Линдинского наслега.